Candioti – abitanti di Candia (unità periferica)
Candioti – abitanti di Candia